Пара-победительница турнира-2010 не защищает свой титул, однако и Даниэль Нестор, и Ненад Зимонич участвовали в турнире. Нестор, вместе с Максимом Мирным, в качестве второго номера посева, выиграл соревнования, а Зимонич, вместе с Микаэлем Льодра, в качестве четвертого, проиграл белорусско-канадскому дуэту в полуфинале.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
 ' Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Титул)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Полуфинал)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Четвертьфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Первый раунд)
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Первый раунд)

<ol start="9">
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Четвертьфинал)
  Эрик Буторак /  Жан-Жюльен Ройер ''(Первый раунд)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес ''(Второй раунд)
  Михал Мертиняк /  Марк Ноулз ''(Первый раунд)
  Марк Лопес /  Давид Марреро ''(Второй раунд)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек ''(Третий раунд)
  Джон Изнер /  Сэм Куэрри ''(Первый раунд)
  Сергей Стаховский /  Михаил Южный (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Арно Клеман /  Жереми Шарди (Первый раунд)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Ренаван (Первый раунд)
  Марк Жикель /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
  Оливье Патьянс /  Эрик Продон ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Гийом Руфен /  Александр Сидоренко ''(Первый раунд)
  Кенни де Схеппер /  Альбано Оливетти ''(Второй раунд)
  Гаэль Монфис /  Жослан Уанна ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые